«Sweet Child o’ Mine» () — песня американской рок-группы Guns N’ Roses, выпущенная на их дебютном альбоме Appetite for Destruction. Выпущенная в августе 1988 года третьим синглом с альбома, песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и стала единственным синглом группы, занявшим первую строчку американского хит-парада. После переиздания в 1989 году добралась до шестого места в британском хит-параде UK Singles Chart.

Сыгранное Слэшем соло заняло 37-е место в списке «100 величайших гитарных соло» по версии журнала Guitar World.

Состав исполнителей 
 Эксл Роуз — вокалист
 Слэш — соло-гитара
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, бэк-вокал
 Дафф Маккаган — бас
 Стивен Адлер — ударные

В чартах

Примечания 

Песни Guns N’ Roses
Песни по алфавиту
Песни на английском языке
Песни Шерил Кроу
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart